Peg o' the Movies – film del 1913 diretto da George Lessey
 Peg o' the Movies – film del 1923 diretto da Alfred J. Goulding